Властимил Плавуха (; род. , Тренчин, Чехословакия) — бывший словацкий хоккеист, игравший на позиции правого крайнего нападающего.

Карьера 
Выступал за ХК «Кошице», ХКм «Зволен», ХК «Лангнау», ХК «Тршинец», ХК «Банска Быстрица».

В чемпионате Словакии: 453 игры, 512 очков (283+229), в чемпионате Чехословакии: 125 игр, 101 очко (63+38), в чемпионате Чехии: 4 игры, 3 очка (2+1), в чемпионате Швейцарии: 27 игр, 22 очка (12+10).

В составе национальной сборной Словакии провел 119 матчей (44 гола); участник зимних Олимпийских игр 1994 и 1998 (9 игр, 4 шайбы), участник чемпионатов мира 1994 (группа C), 1995 (группа B), 1997, 1999 и 2000 (35 матчей, 15 шайб + 5 передач).

Достижения 
 Серебряный призер чемпионата мира (2000)
 Чемпион мира 1994 (группа C), 1995 (группа B)
 Чемпион Словакии (1995, 1996)
 Обладатель Континентального кубка (2005)
 Лучший бомбардир чемпионата Словакии 1996 (70 очков), 1998 (62 очка), 2000 (72 очка)
 Лучший снайпер чемпионата Словакии 1995 (35 голов), 1996 (34 гола), 1998 (37 голов), 2000 (43 гола)
 Лучший ассистент чемпионата Словакии 1996 (36 передач)

Ссылки 
 Профиль на Eliteprospects 

Родившиеся в Тренчине
Хоккеисты Чехословакии
Хоккеисты Словакии
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1994 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Игроки ХК «Кошице»
Игроки ХК «Зволен»
Игроки ХК «Лангнау Тайгерс»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки ХК «Банска-Бистрица»